Die 2. Liga 1995/96 war die 48. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1995 und endete im Juni 1996.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 18 Teams aufgeteilt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Ersten und Zweiten beider Gruppen stiegen in die 1. Liga auf. Die jeweils letzten vier Teams stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96